„Unexpected“ е третият солов албум на американската певица Мишел Уилямс.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Unexpected Intro" – 0:44
 „Hello Heartbreak" -4:07
 „We Break The Dawn" – 3:54
 „Lucky Girl Interlude/Lucky Girl" – 3:51
 „The Greatest" – 3:31
 „Till the End of the World" – 3:10
 „Private Party" – 3:35
 „Hungover" – 3:31
 „We Break the Dawn (Part 2)" (с Фло Райда) – 4:21
 „Stop This Car" – 3:58
 „Unexpected" – 3:37
 „Thank U" – 3:45
 „Too Young for Love" – 3:56

FYE бонус трак 
 „Sick Of It" – 3:53

iTunes бонус тракове (САЩ) 
 „Hello Heartbreak" (Matty's Body and Soul Mix) – 8:38
 „We Break The Dawn" (видеоклип) – 3:51

iTunes бонус тракове (Великобритания) 
 „We Break The Dawn" (Karmatronic Radio Remix Edit) – 2:54
 „Hello Heartbreak" (Matty's Body and Soul Mix) – 8:38
 „We Break The Dawn" (видеоклип) – 3:51

Албуми на Мишел Уилямс
Музикални албуми от 2008 година